Торгмаш:
 «Торгмаш» — завод торгового машиностроения в городе Барановичи Брестской области (Белоруссия).
 «Торгмаш» — завод торгового машиностроения в городе Люберцы Московской области.
 «Торгмаш» — футбольный клуб из Люберец.
 «Торгмаш» — завод торгового оборудования в Калининграде.
 «Гродторгмаш» — Гродненский завод торгового машиностроения.